Charles Dawes - Amerikaans politicus en bankier
 Dawesplan - Economisch plan opgesteld door bovenstaande politicus

 Dawes County - county in Nebraska, Verenigde Staten
 Dawes (band) - Amerikaanse band
 Dawes (maankrater)
 Dawes (marskrater)
 Dawes Cycles - Brits fabrikant van fietsen